Ярыновка:

 Ярыновка — село в Березновском районе Ровненской области Украины.
 Ярыновка — село в Сарненском районе Ровненской области Украины.